Апертура 1998 () — первая половина 69-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar
 Чемпионат Аргентины 1998/99 на rsssf.com

1998
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1998 году